Die Football League Championship 2008/09 war die fünfte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 17. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Sie startete am 9. August 2008 und endete am 25. Mai 2009.

Die Meisterschaft gewannen die Wolverhampton Wanderers, die sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2009/10 sicherten. Hinter Vizemeister und Mitaufsteiger Birmingham City sicherte sich der Fünftplatzierte FC Burnley nach erfolgreichen Play-off-Siegen gegen den FC Reading und Sheffield United den Aufstieg in die Premier League. In die Football League One absteigen mussten Norwich City, der FC Southampton und Charlton Athletic.

Vereine

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 England 2008-09 auf RSSSF.org (englisch)
 Ligue Tables 2008/09

Einzelnachweise 

2008/09
Fußballsaison 2008/09